Байройт:

 Байройт — город земельного подчинения в Германии, расположен на территории земли Бавария.
 Байройт — район в Германии.
 «Байройт» — немецкий футбольный клуб, располагающийся в городе Байройт.

См. также 
 Княжество Байрейт